Paulsen este un nume de familie (etternavn) folosit în Norvegia și Danemarca (adesea Poulsen). Este un patronim și înseamnă fiul lui Paul.

Persoane
 Albert Paulsen
 Arnulf Paulsen (n.1949)
 Axel Paulsen (1855–1938)
 Fridtjof A. Paulsen (1895–1988)
 Luis Paulsen
 John Paulsen (1851–1924), scriitor norvegian
 Svein Erik Paulsen (n. 1946), 
 Marianne Paulsen (n. 1980), fotbalist norvegian
 Marit Paulsen, om politic suedez
 Trond S. Paulsen scriitor, avocat

Vezi și 
 , 
 
 , 
 
 , , 

Nume de familie germanice